Topolski, Topolska:
 Adam Szczepan Topolski (ur. 1951), piłkarz polski, trener.
 Antoni Józef Walenty Topolski (1793-1883), polski prawnik.
 Barbara Maria Topolska(-Piechowiak) (ur. 1938), polski historyk nowożytny, doktorat.
 David Topolski (ur. 1984), polski piłkarz grający zarówno na pozycji obrońcy, jak i pomocnika.
 Feliks Topolski (1907–1989), polski malarz i rysownik.
 Jerzy Topolski (1928–1998), polski historyk.
 Maciej Topolski (1767–1812), polski malarz.
 Maciej Topolski (ur. 1989), polski pisarz.
 Walenty Topolski (1754-1834), polski szlachcic.

Polskie nazwiska